Lengyel István, lengyeltóti (fl. 1570–1581), szigligeti várkapitány, földbirtokos.
 Lengyel István (1892–1970) újságíró, író
 Lengyel István (1931) kémikus, egyetemi tanár
 Lengyel István (1937) ipari formatervező, egyetemi tanár
 Lengyel István (1941–1992) színész
 Lengyel István (1952) szobrász
 Lengyel István (1955) építész